Violette Baudelaire est l'un des trois orphelins des Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire, série de livres écrite par Daniel Handler sous le pseudonyme de Lemony Snicket. Elle apparaît dans chacun des treize opus de la série.

Biographie 
Violette est la première née de la fratrie Baudelaire, devant son cadet Klaus et sa benjamine Prunille. Fille du richissime Bertrand Baudelaire, elle passe une enfance idyllique dans la demeure familiale, entourée de sa famille. Ses parents l'élèvent avec pour leitmotiv qu'en tant qu'aînée, elle aura toute sa vie le devoir de protéger son frère et sa sœur. Un engagement qu'elle ne tarde pas appliquer lorsque, peu de temps après son quatorzième anniversaire, ses parents périssent dans l'incendie de la demeure familiale. À partir de cette époque, elle aura une attitude très protectrice envers sa fratrie, agissant souvent de manière plus responsable que leurs propres tuteurs. En tant qu'aînée, Violette est également l'héritière directe de la fortune Baudelaire : la première partie de la série se déroule donc dans l'espoir que Violette survivra assez longtemps pour atteindre sa majorité, disposer des ressources financières familiales, obtenir la garde légale de sa fratrie et ainsi construire le foyer dans lequel les trois orphelins pourront retrouver le bonheur.

Dans le tome 1, Violette est presque mariée au comte Olaf, à la suite d'une odieuse machination qui la fait jouer le rôle de mariée dans une cérémonie théâtrale, le Mariage Merveilleux. Fort heureusement le plan échoue grâce à une idée de Violette.
Dans le tome 5, Piège au Collège, elle et ses frères rencontrent des amis, les triplés Beauxdraps (ils ne sont plus que deux) qui ont perdu leur triplé et leurs parents dans un incendie. La relation qu'elle entretient avec Duncan Beauxdraps est un peu plus forte que la camaraderie. Dans le tome dix, Violette rencontre Quigley Beauxdraps,le triplé disparu, avec qui une solide amitié se forme, voire quelque chose de peut-être plus sérieux. Ceci est en grande partie due à une scène où les deux enfants se retrouvent seuls sur une corniche gelée, et où Lemony Snicket décide de ne rien dire de ce qui se passa entre eux durant un moment, ceci pour laisser plus d'intimité à l'aînée des Baudelaire. Il est encore indéfini quant à savoir ce qu'il adviendra de cette relation.

Les compétences mécaniques de Violette 
Violette est célèbre pour ses compétences en mécanique, et plus précisément pour sa capacité à inventer à partir de matériaux inhabituels ou anodins des objets particulièrement utiles. Durant la série, elle fabriquera donc, dans des situations souvent extrêmes, des instruments destinés à sortir sa fratrie des ennuis dans lesquels ils sont tombés. Elle semble également avoir de bonnes bases en physique et en chimie. Violette souffre également d'un tic qui la pousse, chaque fois qu'elle a une idée d'invention, à nouer son ruban de façon que ses longs cheveux n'obstruent pas sa vue : elle aurait hérité cette habitude de sa mère. Ci-dessous figure la liste des inventions qu'elle crée au fil de la série.

 Un grappin, fabriqué à partir de chemises achetés par M. Poe et de barres de rideaux tordues - Tout commence mal...
 Un rossignol (pour percer un cadenas) fabriqué à partir de bornes d'une prise et d'une punaise - Le Laboratoire aux serpents.
 Un signal d'alarme pour attirer les bateaux, fabriqué à partir d'un seau, d'un tissu enflammé, et d'un mât de voilier - Ouragan sur le Lac.
 Une machine à fabriquer des agrafes, fabriquée à partir de morceaux de fils de fers, d'un crabe, d'épinard et d'une pomme de terre. Piège au collège.
 Une corde, fabriquée à partir de rideaux, de prises électriques, et de cravates. Des sortes de chalumeaux, fabriqués à partir de tisonniers chauffés à blanc dans un four domestique. Ascenseur pour la peur.
 Un perce muraille, fabriqué à partir d'eau, de pain spongieux (utilisés pour ramollir le mortier) et d'un banc comme bélier. L’Arbre aux corbeaux.
 Un faux trousseau de clés, réalisé à partir de son propre ruban à cheveux et de bouts de fils de fer, et un porte-voix, fabriqué à partir de boites de conserves et d'élastiques. Panique à la clinique.
 Un véhicule réalisé à partir d'un wagonnet de montagnes russes endommagé et de courroies de ventilateur et autres équipements électriques destinés à sa réparation - Note : l'invention n'est citée qu'à l'état de projet, l'intrigue du livre empêchant sa réalisation. La Fête féroce.
 Un parachute de freinage, fabriqué à partir de toile de hamacs, et un frein avec une table basse, et des équipements d'escalade, fabriqués à partir de chandeliers et de couverts. La Pente glissante.
 Réparation d'une centrale télégraphique, colmatage d'un hublot de sous-marin brisé à partir de chewing-gum. La Grotte gorgone.
 Un parachute pour bateau réalisé à partir de draps sales, destiné à lancer un navire à la mer depuis le haut d'un hôtel. Le Pénultième Péril.

Caractéristiques et Apparence 
Violette a les cheveux bruns, pas trop longs, ni trop courts. Elle a les yeux bruns. Violette est intelligente, courageuse, sûre d'elle, positive et un peu têtue. Elle est aussi très responsable et protectrice envers son frère Klaus et surtout envers Prunille. Elle avait promis à ses parents de les protéger mais elle ne les surprotège pas non plus. Elle n'aime pas le rose, ni la mode.

Divers 
 L'ouvrage préféré de Violette est La Vie de Nicolas Tesla.
 Violette souffre d'une allergie aux bonbons à la menthe, qui se traduit par une crise d'urticaire violente et instantanée. Elle aurait hérité cette allergie de ses deux parents.
 La couleur qu'elle déteste le plus reste le rose pétant.
 D'après Lemony Snicket, Violette partage une grande ressemblance physique avec sa mère.
 Il existe de nombreuses théories quant à la référence contenue dans le nom de cette héroïne, développées ici

Baudelaire, Violette
Baudelaire, Violette
Naufragé de fiction